Sisir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sisiandang, vattendrag, 
 Batu (ort i Indonesien, Jawa Timur),

Iran 

 Sīser, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar